Гамбург — фамилия и топоним.

 Гамбург — второй по величине город Германии, одна из шестнадцати земель Федеративной Республики Германии.
 Гамбург — международный аэропорт Гамбурга.
 «Гамбург» — немецкий футбольный клуб.
 «Гамбург II» — резервная команда футбольного клуба «Гамбург».
  — немецкий женский футбольный клуб.
 «» — немецкий футбольный клуб, один из сильнейших клубов военных лет.
 «Гамбург» — немецкий гандбольный клуб.
 «Гамбург» (1905—1944) — германский лёгкий крейсер.
 (449) Гамбурга — астероид, открытый в 1899 году.
 «Гамбург-138» — название самолёта Blohm & Voss BV 138.

Фамилия 
 Гамбург, Август (1791—1837) — медик, профессор Казанского университета.
 Гамбург, Александр Львович (1925—2002) — советский и российский психиатр.
 Гамбург, Григорий Семёнович (1900—1967) — советский альтист, композитор, педагог, дирижёр (с 1931 года — дирижёр симфонического оркестра Министерства кинематографии СССР).
 Гамбург, Дэвид (род. 1950) — американский и российский продюсер, актёр, режиссёр, сценарист; продюсер и автор документального фильма «Криминальная Россия».
 Гамбург, Ефим Абрамович (1925—2000) — советский и российский режиссёр-мультипликатор.
 Гамбург, Иосиф Карлович (1887—1965) — делегат I конференции РСДРП, автор воспоминаний о М. В. Фрунзе.
 Гамбург, Михаил Климентьевич (1855—1916) — русско-канадский пианист и музыкальный педагог, отец братьев Гамбург.

 Братья Гамбург — музыканты российского происхождения, сыновья пианиста и музыкального педагога Михаила Гамбурга:
 Гамбург, Марк Михайлович (1879—1960) — английский пианист.
 Гамбург, Ян (1882—1947) — канадский скрипач.
 Гамбург, Борис Михайлович (1984/85—1964) — канадский виолончелист и музыкальный педагог.
 Гамбург, Клемент (1900—1973) — канадский пианист.

Кино 
 «Гамбург» — фильм 1926 года режиссёра Владимира Баллюзека, также известный под названиями «Красное братство» и «История одного побега» — экранизации произведения Ларисы Рейснер «Гамбург на баррикадах».

См. также 
 Хамбург (ЮАР)
  (США)
  — боро в округе Сассекс штата Нью-Джерси, США.

Примечания